Mutua Madrid Open 2016 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i Caja Magica i Madrid, Spanien i perioden 30. april - 8. maj 2016. Det var den ottende udgave af Madrid Open og sæsonens fjerde turnering i kategorien ATP World Tour Masters 1000 på mændenes ATP World Tour 2016, og sæsonens tredje turnering i kategorien WTA Premier Mandatory på kvindernes WTA Tour 2016.

Herresingleturneringen blev vundet af Novak Djokovic, der vandt ATP-titlen i Madrid for anden gang. Sejren var Djokovic' 29. Masters 1000-titel i karrieren, og han satte dermed ny rekord for flest vundne ATP World Tour Masters 1000-titler. Han havde indtil da delt rekorden på 28 titler med Rafael Nadal. I finalen besejrede Djokovic den forsvarende mester Andy Murray med 6−2, 3−6, 6−3.

Damesingletitlen gik til Simona Halep, som i finalen vandt over Dominika Cibulková med 6−2, 6−4, og som dermed vandt turneringen for første gang. Det var rumænerens anden WTA Premier Mandatory-titel i karreieren. Cibulková var til gengæld i sin første Premier Mandatory-finale, og hun var den lavest rangerede (nr. 38) finalist i en WTA Premier Mandatory-turnering siden 2009.

I herredoublerækken gik sejren til Jean-Julien Rojer og Horia Tecău, som besejrede Rohan Bopanna og Florin Mergea i finalen med 6−4, 7−6, og som dermed vandt deres første ATP World Tour Masters 1000-titel. Damedoubletitlen blev vundet af franskmændene Caroline Garcia og Kristina Mladenovic, der i finalen vandt over Martina Hingis og Sania Mirza med 6−4, 6−4.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Madrid Open 2016 androg € 9.542.720 ekskl. per diem, fordelt på € 4.771.360 for både mænd og kvinder..

Resultater

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Eksterne henvisninger 
 Madrid Open

Noter 

2016
WTA Tour 2016
ATP World Tour 2016